Siegelsdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Siegelsdorf (Altendorf), Ortsteil der Gemeinde Altendorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Siegelsdorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Siegelsdorf (Veitsbronn), Ortsteil der Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern
 Siegelsdorf (Zörbig), Ortsteil der Stadt Zörbig, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

 Siegelsdorf (Gemeinde Wolfsberg), Ortsteil von Wolfsberg in Kärnten, Österreich
 Siegelsdorf (Gemeinde Lasberg), Ortschaft von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich